Plaats in Indonesië
 Sindangsuka (Cibatu), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sindangsuka (Luragung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java